Алексáндр Влади́мирович Романчу́к (; 21 октября 1984, Киев, УССР, СССР) — украинский футболист, защитник. Мастер спорта Украины международного класса.

За сборную Украины сыграл 8 матчей. Дебютировал в товарищеском матче 7 февраля 2007 года со сборной Израиля.

Чемпион Украины (2008/09), серебряный призёр молодёжного Чемпионата Европы (2006).

Статистика

Клубная 

 (откорректировано по состоянию на 22 марта 2011 года)

В сборных 

 (откорректировано по состоянию на 22 марта 2011)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольная Украина
 Бегунок из «Арсенала» (статья на сайте football.ua)
 Профиль на официальном сайте ФК «Арсенал» (Киев)

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Ворскла»
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)